Шулькевич — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Шулькевич, Борис Ананьевич (1885—1963) — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 18 сентября 1915; брат С. А. Шулькевича.
 Шулькевич, Василий Львович (1860—?) — Георгиевский кавалер; полковник; 26 апреля 1915.
 Шулькевич, Сергей Ананьевич (1879—1904) — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; (16 апреля 1909, посмертно); брат Б. А. Шулькевича.

Топоним 
 Шулькевич — село в Хасавюртовском районе Дагестана.

См. также 
 Шушкевич